Plusieurs régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment d’Hocquincourt » :
 Infanterie
 Le régiment d'Hocquincourt (1617-1640)
 Le régiment d'Hocquincourt (1633-1635)
 Le régiment d'Hocquincourt (1652-1656)
 Le régiment d'Hocquincourt (1652-1659)
 Le Régiment des Fusiliers d'Hocquincourt également appelé Fusiliers d'Hocquincourt

 Cavalerie
 Le régiment d'Hocquincourt cavalerie
 Le régiment d'Hocquincourt dragons

Homonymie d'unités militaires